Кубок Туреччини з футболу 2006–2007 — 45-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вдруге поспіль здобув Бешикташ.

Календар

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2006

|}

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 січня/1 березня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|31 січня/28 лютого 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/27 лютого 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/25 квітня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/26 квітня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 
 Кубок Туреччини на rsssf 

2006—2007
Туреччина
Туреччина
2006 у турецькому спорті
2007 у турецькому спорті